

Селден — місто, штат Канзас
 Селден — переписна місцевість, штат Нью-Йорк